Александър Михайлов Битраков е български просветен деец от Българското възраждане в Македония.

Биография 
Роден е в 1863 година в Охрид, Османската империя, в големия охридски род Битракови. Брат му Иван Битраков е виден деец на ВМОРО. Учи в Охридското българско училище, по-късно до втори гимназиален клас в Дупница, трети в Кюстендил и в 1881 – 1882 година завършва временния педагогически курс в София, България. Преподава в Солунското централно българско основно училище от 1882 или 1883 до 1902 година. В Солун в 1884 година въвежда дървеното читало и обучението по ръчен труд. В 1902 година е заподозрян от врастите в революционна дейност и е арестуван. Бяга в родния си Охрид, след което става учител в основното училище на Скопското българско педагогическо училище, където преподава до смъртта си в 1907 година.

Битраков сътрудничи на Кузман Шапкарев при събирането на български фолклорни материали. Автор е на учебници за началния курс – „Буквар“ и „Смешница“, издадени от Иван Хаджиниколов и претърпели множество издания от 1884 до 1909 година. Пише в списание „Библиотека“. Статия от Битраков излиза и в 1909 година в календарче „Скопие“.

Битраков е баща на българския писател Славе Езеров. Негов внук от другия му син Крум е видният архитект Иван Битраков.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Охрид
Учители в Скопското българско педагогическо училище
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Битракови
Починали в Скопие